Вулиця Достоєвського — проїзд у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається перехрестям з вул. Михайла Старицького та закінчується перехрестям з вул. Сунковською. Названа на честь російського письменника, романіста Ф. Достоєвського.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 c.

Вулиці Сміли, названі на честь людей